Регалиан () може да се отнася за:

 Когномен „Regal(l)ianus“
 Гай Касий Регалиан, суфектконсул 202 г.
 Регалиан, римски узурпатор против император Галиен през 260 г.